|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Shenzhen (officieel Shenzhen Open) van 2016 vond plaats van 3 tot en met 9 januari 2016 in de Chinese plaats Shenzhen. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen. Zij had verkozen deel te nemen aan het gelijktijdige toernooi van Brisbane.

Het eerste reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Amerikaanse Alison Riske in twee sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Shenzhen op haar naam te schrijven. Het was haar achttiende WTA-titel, de eerste van 2016.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ljoedmyla  en Nadija Kitsjenok hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Zij hadden gekozen voor deelname aan het toernooi van Auckland.

Het ongeplaatste duo Vania King / Monica Niculescu won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Chinese koppel Xu Yifan en Zheng Saisai in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. King had daarnaast al veertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Niculescu vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA

Shenzhen 2016
Shenzhen